Esta é uma lista de futebolistas do Clube Desportivo da Huíla.

Por ano

2016
Atualizado até 30 de Janeiro de 2016.

2017
Guarda-redes:12 Varito, 30 Lambito, 1 Nuno
Defesas: Ady, 4 Cristiano, Chiwé, Sidney, Elias, 22 Jó, 24 Bonifácio, 25 Yuri, 26 Ali, 27 Bruno
Médios:Heumi, 2 Zé, 3 Malamba, 5 Joãozinho, 6 Avex, 7 Dadão, 9 Belito, 10 Lito, 11 Severino, 18 Milton, 19 Mendes, 21 Muenho, 28 Nuno II, Cagodó, 20 Mavambo.
Avançados:8 Kembua, 16 Beto, 17 Mbongo, 23 Chiquinho.

Clube Desportivo da Huíla
Clubes de futebol fundados em 1998